Juravliovka (Txernomórskoie), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Juravliovka (Simferòpol), localitat de la República de Crimea, a Rússia